Barcarole bezeichnet:
 alternativ Barkarole, italienisches Gondellied
 in seiner bekanntesten Darbietung ein Lied aus der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach (Vierter Akt) 

 Barcarole, Alternativtitel des deutschen Liebesfilms Brand in der Oper aus dem Jahr 1930
 Barcarole (1935), deutscher Historienfilm